Die Hale Observatories sind zwei Sternwarten am Mount Wilson und am Mount Palomar in Kalifornien. Der Astronom George Ellery Hale ist Gründer der beiden Observatorien. Sie waren mit dem Hooker-Reflektor am Mount Wilson (Durchmesser des Hauptspiegels: 2,5 Meter) und dem 5-Meter-Spiegel des Hale-Teleskops am Mount Palomar über jeweils rund dreißig Jahre mit dem weltweit größten Teleskop ausgestattet. Im Jahr 1970 wurden die beiden Observatorien zu Ehren von Hale umbenannt.

Weblinks 
 

Sternwarte in Kalifornien
Bildung in Kalifornien